Пла́са ( — «площадь») — испанская фамилия и топоним:

Топоним 
 Пласа-Майор (Мадрид) — центральная площадь в Мадриде.
 Пласа-де-Армас (Куско) — центральная площадь в Куско, Перу.
 Пласа-де-Майо — центральная площадь столицы Аргентины города Буэнос-Айреса.

 Пласа — административная единица второго порядка Королевства Румыния.

Фамилия 
 Пласа, Викторино де ла (1840—1919) — аргентинский политик, президент Аргентины.
 Пласа, Мануэль (1902—1969) — чилийский легкоатлет, первый в истории страны призёр Олимпийских игр.
 Пласа, Обри (род. 1984) — американская актриса.
 Пласа, Пако (род. 1973) — испанский кинематографист.
 Пласа, Рубен (род. 1980) — испанский шоссейный велогонщик.
 Пласа, Стивен (род. 1999) — эквадорский футболист.
 Пласа, Уиллис (род. 1987) — тринидадский футболист, нападающий.
 Пласа Альфонсо, Хуан Баутиста (1898—1965) — венесуэльский композитор, органист и музыковед.
 Пласа Гутьеррес, Леонидас (1865—1932) — эквадорский политик военный и государственный деятель.
 Родригес Пласа, Браулио (род. 1944) — испанский прелат.

См. также 
 «Пласа Колония» — уругвайский футбольный клуб.